Landkreis Bautzen bezeichnet

 von 1939 bis 1952 die seit 1835 bestehende Amtshauptmannschaft Bautzen
 von 1990 bis 1994 den sächsischen Nachfolger des zwischen 1952 und 1990 existierenden DDR-Kreises Bautzen
 von 1994 bis 2008 den zwischen den beiden sächsischen Kreisreformen bestehenden Landkreis Bautzen (1994–2008)
 den aus der sächsischen Kreisreform 2008 hervorgegangenen Landkreis Bautzen